SRZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Viru Viru, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
 srz – codice ISO 639-3 della lingua shahmirzadi